Ostwald, ville d'Alsace
 Ostwald, cratère météoritique situé sur la face cachée de la Lune.
Wilhelm Ostwald (1853-1932), chimiste et créateur du Weltdeutsch.